Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2019 года прошли 1 и 3 марта в Глазго на Арене Содружества.

Действующей зимней чемпионкой Европы в прыжке в высоту являлась Айрине Пальшите из Литвы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,96 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 1 марта 2019 года. В сектор вышли 26 участниц.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин состоялись 3 марта 2019 года. Действующая чемпионка Европы и мира Мария Ласицкене в очередной раз подтвердила статус фаворита. Российская легкоатлетка, выступавшая в нейтральном статусе, на восьмом старте в сезоне (из 9 возможных) взяла высоту 2 метра или выше (у всех её остальных соперниц в сумме был только один прыжок на 2,00 м). Ласицкене во второй раз в карьере выиграла чемпионат Европы в помещении (впервые — в 2015 году). Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, действующая победительница соревнований Айрине Пальшите взяла бронзу.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки